Изабелла Тобиас (; род. 23 августа 1991, Нью-Йорк) — американская фигуристка, выступавшая в танцах на льду за Грузию, Литву и Израиль.

На юниорском уровне каталась с грузином Отаром Джапаридзе. Затем с Дейвидасом Стагнюнасом становилась трёхкратной чемпионкой Литвы (2011—2013), бронзовым призёром Гран-при США (2011) и участницей Олимпийских игр (2014). После того как партнёр завершил карьеру, Тобиас образовала пару с Ильёй Ткаченко, с которым была двукратной чемпионкой Израиля (2016, 2017) и заняла четвёртое место на чемпионате Европы (2017).

По состоянию на сентябрь 2017 года Тобиас и Ткаченко занимали двенадцатое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Личная жизнь 
Родилась 23 августа 1991 года в Нью-Йорке. Происходит из еврейской семьи. Её отец — Стивен Тобиас — президент и соучредитель брокерской компании. С 1999 по 2007 год посещала Американскую балетную школу Джорджа Баланчина и выступала в труппе «Нью-Йорк Сити балета».

В 2012 году, в период выступлений с литовцем Дейвидасом Стагнюнасом, решила получить литовское гражданство, чтобы принять участие в Олимпийских играх. Согласно правилам для выступления на Играх оба партнёра должны иметь одинаковое гражданство.

Комиссия по делам гражданства Литвы рекомендовала не удовлетворять прошение Тобиас, поскольку у неё не было «особых заслуг перед страной и интегрированности в общество». В январе 2013 года президент Литовской Республики отказала фигуристке в предоставлении гражданства.

В декабре 2013 года, незадолго до начала Игр в Сочи, Тобиас получила гражданство Литвы. В 2017 году вышла замуж за хоккейного скаута Самуэля Лайтса.

Карьера 
Начала заниматься фигурным катанием в 1998 году. В десять лет перешла в танцы на льду. На детском уровне выступала с Куртом Лингенфельтером и Джеймсом Уоренном. В 2003 году закончила кататься, отдав предпочтение балету.

В 2007 году вернулась в танцы на льду и образовала пару с Отаром Джапаридзе. Они представили Грузию на юниорском чемпионате мира 2008. Их наставниками были Николай Морозов и Галит Хаит.

В 2010 году начала кататься с Дейвидасом Стагнюнасом из Литвы. Фигуристы стали бронзовыми призёрами этапа Гран-при США 2011. За совместную карьеру, выступая под руководством Игоря Шпильбанда, трижды завоевали золото чемпионата Литвы. В 2013 году Тобиас получила литовское гражданство, благодаря чему пара смогла выступить на Олимпиаде в Сочи, где заняла семнадцатое место. После чемпионата мира 2014 Стагнюнас из-за проблем со здоровьем завершил карьеру. 

С 2015 года выступала за Израиль с Ильёй Ткаченко. Их первым стартом стал танцевальный турнир в Лейк-Плэсиде, где они завоевали золотые награды. Затем стали серебряными призёрами турниров Finlandia Trophy и Мордовские узоры. На чемпионате Европы 2016 замкнули десятку лучших танцевальных пар. Перед этим выиграли международный Кубок Таллина и чемпионат Израиля. На чемпионате мира финишировали двенадцатыми.

В начале сезона 2016/2017 заняли четвёртое место на турнире Autumn Classic. Осенью 2016 года впервые в совместной карьере выступили на этапах Гран-при в США и Франции, став шестыми и пятыми, соответственно. Во второй раз став чемпионами Израиля, отправились на чемпионат Европы, где финишировали четвёртыми. На чемпионате мира повторили прошлогодний результат, расположившись на двенадцатой строчке. Благодаря чему получили квоту и квалифицировались на Олимпийские игры 2018. После чемпионата они перешли в команду тренера Марины Зуевой, где с ними также работали Массимо Скали и Олег Эпштейн.

В 2017 году её партнёру было отказано в получении гражданства Израиля, из-за чего они не могли выступить на Играх в Пхёнчхане. После этого Тобиас завершила соревновательную карьеру.

Программы 
(с Д.Стагнюнасом)

(с О.Джапаридзе)

Результаты 

(Выступления с Ильёй Ткаченко за Израиль)

(Выступления с Дейвидасом Стагнюнасом за Литву)

(Выступления с Отаром Джапаридзе за Грузию)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Нью-Йорке
Фигуристы Литвы
Фигуристы Грузии
Фигуристы США
Фигуристы Израиля
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Школы общеобразовательных предметов Колумбийского университета